Laurynas Grigelis e Andrea Pellegrino erano i detentori del titolo, ma Pellegrino ha scelto di non prendere parte al torneo, mentre Grigelis ha partecipato a un concomitante torneo ITF a Monastir.

In finale Marcelo Arévalo e Tomislav Brkić hanno sconfitto Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

   Marcus Daniell /  Philipp Oswald (primo turno)
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (primo turno)

  Jonathan Erlich /  Santiago González (primo turno)
  Simone Bolelli /  Máximo González (semifinali)

Wildcard 

  Alessio De Bernardis /  Francesco Passaro (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran /  Kamil Majchrzak (quarti di finale)

  Federico Gaio /  Paolo Lorenzi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Emilia Romagna 2020